Labo peut désigner :

Toponymie 

 Labo, municipalité dans la région Camarines Norte de la Région de Bicol (Région V) sur l'île de Luçon aux Philippines
 Labo, volcan situé dans cette région
 Labo, commune de ville de Gemena en République démocratique du Congo
 Labo, une petite ville du Togo

Autres 
 Abréviation pour , ( en anglais)
 Abréviation pour Laboratoire d'Art, centre d'arts médiatiques à Toronto, Canada.
 Labo, langue du Vanuatu
 Labo, groupe d'indie pop français des années 2000.